Aquesta és una llista dels personatges ficticis de The Legend of Zelda: A Link to the Past de la franquícia de The Legend of Zelda, de la companyia Nintendo.

Personatges principals

Link 

En Link és un noi jove que vivia amb el seu oncle en una solitària casa, a fora de Castell d'Hyrule, fins que una nit tempestuosa va contactar amb ell telepàticament la Princesa Zelda. El seu oncle, que també sentia la crida, l'instava a quedar-se'n al marge mentre investigava la situació. Tot i així, Link, compromès, decideix seguir-lo i poc després el troba mort dins de les parets de castell. Adonant-se que la princesa estava en perill, l'espadatxí atorga a en Link les arts de l'espasa secretes de la seva família abans de perdre la consciència. El destí de Link es va revelar llavors com a protector de Zelda, i després de la seva captura final feta per Agahnim, se'l va forçar a accedir al Dark World, un món ple de misteris, per rescatar-la. I no només per salvar Hyrule de les urpes de Ganon, sinó també per salvar tot el món del malvat.

Zelda 

La Princesa Zelda és la descendent de la família reial d'Hyrule. Els avantpassats de la princesa Zelda eren la mateixa gent que segellava fora la llegendària Terra Daurada fa anys, i és per aquest motiu que s'ha convertit en un objectiu d'Agahnim, ja que la vol utilitzar com a catalitzador per reobrir aquell mateix món. És capturada abans del començament del joc, tot i així és rescatada per Link abans que ella i les altres Donzelles puguin ser enviades al Món de la Foscor. Després d'amagar-se, mentre en Link és a la recerca de l'Espasa Mestra llegendària, Zelda és capturada per Agahnim una vegada més, qui la segella immediatament en un cristall màgic, a la part superior de Muntanya de Mort.

Agahnim 

 Agahnim és un fetiller misteriós que arribava al Regne d'Hyrule, poc abans del començament del joc. Encara que els seus motius eren al principi confosos, es va guanyar una reputació favorable entre la família reial, ja que els va deslliurar d'un gran nombre de problemes que turmentaven el seu regne utilitzant màgia desconeguda. Més tard es va començar a interessar en els Savis Hylian que segellaven la Terra Daurada, mítica des de feia molt de temps, i es van adonar que qui era capaç de trobar aquesta terra, podria tenir tot el seu poder per a si mateix. va ser llavors que va fer un encanteri als cavallers d'aquella terra, els quals va posar sota el seu control directe, i els va ordenar que trobessin els descendents d'aquestes savis, desl quals el més jove n'era la princesa Zelda. Després d'assassinar el seu pare, el Rei d'Hyrule, Agahnim estava a punt d'enviar Zelda al Dark World quan Link va intervenir-hi i la va salvar. Agahnim combatí Link a la part més alta del Castell d'Hyrule, però en sortí mal parat d'aquest duel. Posteriorment, al Dark World, a la Torre de Ganon, el combatí de nou però fou vençut de nou per Link. Ganon l'abandonà a la seva sort i morí.

Ganon

Personatges secundaris

(Link's Uncle)Tiet d'en Link 
En Tiet d'en Link és un Cavaller Hylian, pertanyent a una noble família que ha protegit durant generacions la família reial d'Hyrule i ha estat tutor d'en Link durant els seus anys de vida. Quan la princesa Zelda fou atacada per Agahnim a les masmorres del castell d'Hyrule, aquesta es comunica telepàticament amb Link, el tiet d'aquest també va sentir el missatge. Es disposà a salvar a Zelda burlant la guàrdia del Castell. Però fou en va, i fou greument ferit pels soldats, controlats pel malvat mag. Abans de desmaiar-se (o morir, no se sap si va ser ressuscitat mitjançant el desig del mateix Link, que demanà que tot tornés a la normalitat), digué: «Link has de salvar Zelda... ella és la teva...» Aquesta frase crea controvèrsia, ja que es pot especular i pensar que va voler dir: «ella és la teva germana», com una de les cèlebres dites de Star Wars.

Sahasrahla 
Sahasrahla és un savi erudit. Segons els fets del joc, és un dels descendents dels Savis que crearen la Master Sword, per aquest motiu en coneix els seus misteriosos secrets i la seva ubicació. Agahnim va demanar als seus seguidors que tenia controlats sota els seus poders que arrestessin Sahasrahla, possiblement per la por que fos derrotat per la llegenda de l'Heroi de la Master Sword. El savi s'amaga en un santuari prop de l'Estern Palace per amagar-se d'Agahnim. El savi ajuda en Link amb els seus consells per telepatia. Al final del joc, una vegada Ganon és derrotat per Link, Sahasrahla torna a la seva casa, a Kakriko Village, juntament amb els seus éssers estimats.

Enemics finals de A Link to the Past

Armos Knights 
Els Armos Knights són els Bosses de l'Eastern Palace, al Light World (Món de la Llum) del primer Dungeon del joc. Es tracten de sis cavallers immensos que defensen a mort lArracada del Coratge, una de les arracades necessàries per obtenir la Master Sword. Van armats amb grans espases i escuts pesants que els protegeixen dels atacs frontals d'espasa. Utilitzen estratègies complexes de combat per tal de vèncer l'enemic, en aquest cas el protagonista, Link. Són vulnerables a les fletxes que perforen les seves cuirasses. El darrer supervivent es torna de color roig i intentarà aixafar Link per venjar la mort dels seus germans i destruir-lo a la Torre de Ganon (Ganon's Tower). Link lluitarà de nou contra els Armos Knights, però aquests serann més vulnerables gràcies a les Fletxes de Plata d'en Link i a la Master Sword d'Or.

Lanmolas 
Les Lanmolas són els Bosses guardians del Palau del Desert (Desert Palace) el segon Dungeon del joc del Light World. Es tracten de tres immensos cucs, que protegeixen a costa de les seves vides lArracada del Poder, necessària perquè Link compleixi el seu destí i derroti Agahnim. Tenen una tàctica francament bona. Sorgeixen del terra, llencen alguns projectils rocosos i després es tornen a amargar sota terra per no ser atacads per Link. Així contínuament. Però la seva tàctica té un error; i és que poden ser atacats quan surten de sota terra. Link ho aprofita per atacar els cucs fins a destruir-los. Són vulnerables a les fletxes i el gel, i el cap i la cua són els seus únics punts dèbils. Aparegueren de nou a la Ganon's Tower, però menys poderosos, pel fet de ser més vulnerables a l'espasa d'en Link.

Moldorm 
Moldorm és el tercer Boss del joc, i guardià de la Tower of Hera (Torre de Hera), el tercer Dungeon del Light World. Es tracta d'un cuc verd daurat situat a dalt del tot de la Torre de Héra, que vela i protegeix lArracada de la Saviesa. Completament cuirassat, llevat de la seva cua, intenta empènyer els intrusos al buit fora de la plataforma on circula sense parar. La seva velocitat sempre augmenta després de rebre un cop a la cua. Link es va aprofitar del seu punt feble per atacar-lo. Amb sis cops n'hi ha prou per eliminar-lo. Al cinquè cop, el Boss es torna molt agressiu, empenyent amb més força i movent-se amb més rapidesa. Moldorm torna a aparèixer a la Ganon's Tower, però dos cops d'espasa eren suficients per derrotar-lo i destruir-lo definitivament abans del segon duel amb Agahnim.

Helmasaur King 
Helmasur King és el cinquè Boss del Palace of Darkness, el quart Dungeon del joc i primera Masmorra del Dark World (Món de la Foscor). Ocupa un escó al fons del Palau de les Tenebres. Aquest enemic amb forma d'escorpí gegant que té una cua mortífera, s'amaga darrere d'una màscara de platí gairebé irrompible. També escup ràfegues de foc per atacar el protagonista. Només el Martell, l'ítem de la Masmorra, pot destruir-la, i permet en Link destruir-la per tal de poder rematar l'enemic apuntant amb les fletxes la gemma que té al front. Un cop el protagonista hagi combatut el monstre, podrà rescatar la primera Maiden (Donzella descendent dels antics Savis Hylian).

Aarghus 
Aarghus és el sisè Boss del joc, del sisè Dungeon del joc Dungeon, Swamp Palace (Palau del Pantà). Situat en la part més profunda del Dungeon, Aarghus es resguarda vilment darrere d'una cortina d'Arrgis (una mena de boles Aarghus més petits) per sorprendre el seu adversari, el jove Link. Un cop són eliminats amb el Hookshort i amb Aarghus al descobert, aquest optarà per un atac més ferotge, saltant sobre el seu enemic i rebotant en les parets de la cambra. Link ha d'eliminar-lo amb l'espasa per alliberar a la segona Maiden.

Mothula 
Mothula és el setè Boss del joc de la setena Masmorra (Dungenon), els Skull Woods (Boscos dels Esquelets) del Dark World. Es tracta d'una papallona zombi que protegeix el Bosc dels esquelets com el seu amo. Vulnerable al foc i a la majoria dels projectils màgics, és conscient de la seva debilitat i atrau els rocs punxants que hi ha la sala contra els que desitgen enfrontar-se contra ella. Link ha d'atacar-lo amb la Bara de Foc (Fire Rod) per poder destruir-la i alliberar la tercera Maiden de les urpes del malvat mag Agahnim.

Referències

Bibliografia 
 

Personatges de The Legend of Zelda
The Legend Of Zelda: A Link To The Past